Avtomobilistična dirka od Pariza do Rouena 1894, ki je potekala 22. julija, velja za prvo avtomobilistično dirko. Organiziral jo je pariški časnik Le Petit Journal kot preizkušnjo vzdržljivosti avtomobilov. Zmagal je Jules de Dion s parnim dirkalnikom lastne izdelave de Dion, drugo mesto je osvojil Georges Lemaitre, tretje pa Auguste Doriot, oba s Peugeotom 3KM. Kljub temu pa je prvo nagrado dobil Lemaitre, saj je organizator dirke določil, da Jules de Dion ni smel tekmovati za nagrado.

Rezultati

Dirka

Viri
 www.racing-database.com 
 www.worldcarfans.com 
 Le Petit Journal
 Photographies de R. GIRARD

Avtomobilistične dirke
1894 v športu